Motocyklowe Grand Prix Jugosławii 1969 – dwunasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata rozegrana 14 września 1969 roku na torze Circuit Opatija.

Wyniki 500 cm3

Wyniki 350 cm3

Wyniki 250 cm3

Wyniki 125 cm3

Wyniki 50 cm3 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 1969
1969 w Jugosławii